Contea di Bradley o Bradley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bradley (Arkansas)
 Contea di Bradley (Tennessee)